Интродукция и аллегро — название ряда музыкальных произведений:

 Интродукция и аллегро для фортепиано с оркестром Op. 49 — произведение Бенжамена Годара (ок. 1880)
 Интродукция и аллегро для арфы, флейты, кларнета и струнного квартета — произведение Мориса Равеля (1905)
 Интродукция и аллегро для струнного квартета и струнного оркестра — произведение Эдуарда Элгара (1905)

См. также 
 Интродукция и Allegro appassionato для фортепиано с оркестром Op. 92 — произведение Роберта Шумана (1849)